Huttenschloss steht für
Huttenschloss Bad Soden
Huttenschloss (Gemünden)
Huttenschlösschen (Würzburg)